Caisse peut faire référence à :

 la coque d'une carrosserie de véhicule industriel, souvent celle de chargement si indépendante de la cabine (par exemple une caisse frigorifique) ;
une caisse, un élément de batterie ;
une caisse, un contenant de forme carrée, souvent en bois ;
 la caisse en blanc qui définit l'étape d’élaboration ou de fabrication automobile;
 une voiture, en argot ;
 une caisse, un terme de comptabilité ;
 la caisse enregistreuse ;
 une entreprise de l'économie sociale :
 Caisse d'épargne - organisme bancaire, souvent d'origine coopératif :
 Groupe Caisse d'épargne,
 Caisses populaires acadiennes,
 Caisse des dépôts et consignations,
 Caisses populaires Desjardins, un groupe d'épargne et de crédit coopératif au Canada,
 Caisse de dépôt et placement du Québec ;

 une institution (établissement public ou privé) de la sécurité sociale :
 Caisse de retraite :
 Caisse de prévoyance et de retraite des notaires,
 Caisse des Français de l'étranger,
 Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
 Caisse d'allocations familiales :
 Caisse d'allocations familiales (Belgique),
 Caisse d'allocations familiales (France) ;
 Caisse d'assurance maladie :
 Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
 Caisse primaire d'assurance maladie,
 Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en France,
 Caisse Auxiliaire d'assurance Maladie-Invalidité en Belgique,
 Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
 Caisse générale de sécurité sociale ;
 Caisse nationale de prévoyance sociale (Cameroun)''.

Voir aussi